Tennessee-klass kan bland annat syfta på två olika fartygsklasser i den amerikanska flottan namngivna efter den amerikanska delstaten Tennessee:
Tennessee-klass var en fartygsklass av kryssare, bestående av fyra fartyg, som byggdes 1903–1906 och var i tjänst 1906–1946
Tennessee-klass var en fartygsklass av slagskepp som började byggas under slutet av första världskriget.

Se även 
USS Tennessee
Tennessee (olika betydelser)